Дже́ффри Скотт Кэ́мерон (; род. 11 июля 1985, , Массачусетс), более известный как Джефф Кэ́мерон () — американский футболист, выступающий на позициях защитника или полузащитника. Играл за национальную сборную США.

Клубная карьера 
Кэмерон родился в Атлборо, штат Массачусетс, и с детства выступал за местные футбольные клубы. Обучаясь в Университете Западной Вирджинии, играл за местную футбольную команду. Впоследствии перешёл в команду Род-Айлендского университета.

На Супердрафте MLS 2008 года Кэмерон был выбран в третьем раунде под общим 42-м номером клубом «Хьюстон Динамо». Дебютировал за клуб 29 марта 2008 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». 6 апреля того же года забил свой первый гол за клуб в матче против «Далласа». В октябре 2008 года попал в тройку номинантов на звание лучшего новичка сезона в MLS.

В сезоне 2009 года Кэмерон был включён в состав символической «команды года» в MLS, а также сыграл за команду «всёх звёзд MLS» в матче против «Эвертона». В 2010 году получил травму колена, из-за чего пропустил половину сезона, вернувшись на поле в августе. 25 сентября забил гол в ворота «Ди Си Юнайтед». В 2011 году Кэмерон вновь был включён в команду «всёх звёзд MLS» и сыграл в матче против «Манчестер Юнайтед».

25 июля 2012 года клуб английской Премьер-лиги «Сток Сити» согласовал трансфер Кэмерона, который должен быть состояться после получения разрешения на работу в Англии. Разрешение на работу было получено 8 августа. Дебютировал за «гончаров» в матче предсезонного турне против немецкого «Гройтер Фюрта». 26 августа дебютировал в Премьер-лиге в матче против лондонского «Арсенала», который завершился вничью со счётом 0:0. Благодаря своему универсализму, может играть на позициях в центре защиты или в полузащите, но в «Сток Сити» чаще всего играет на позиции правого крайнего защитника.

31 августа 2018 года Кэмерон был отдан в аренду до конца сезона 2018/19 клубу «Куинз Парк Рейнджерс». 6 октября 2018 года в матче с «Дерби Каунти» он забил свой первый гол за новый клуб. 25 июля 2019 года Кэмерон перешёл в КПР на постоянной основе по свободному трансферу, подписав однолетний контракт с опцией продления ещё на один год. Перед началом сезона 2020/21 был назначен капитаном команды. 5 мая 2021 года Кэмерон объявил об уходе из КПР и возвращении на родину.

13 мая 2021 года Кэмерон подписал контракт с клубом MLS «Цинциннати» до конца сезона 2022 с опцией продления ещё на один год. За «Цинциннати» дебютировал 16 мая в матче против «Интер Майами». По окончании сезона 2022 «Цинциннати» не стал продлевать контракт с Кэмероном.

Карьера в сборной 
В составе сборной США Кэмерон дебютировал 24 февраля 2010 года в товарищеском матче со сборной Сальвадора, заменив Робби Роджерса на 86-й минуте.

Достижения 
 
 Член символической сборной MLS: 2009
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2009, 2011

Статистика

Клубная

Сборная

Голы за сборную США

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Куинз Парк Рейнджерс»
 Профиль игрока на официальном сайте Премьер-лиги
 

Выпускники Загородной дневной школы в Провиденсе
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Цинциннати»